Turijsk (; ) ist eine ukrainische Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolyn mit etwa 5600 Einwohnern. Sie war bis Juli 2020 die Hauptstadt des gleichnamigen Rajons Turijsk und liegt am Ufer der Turija, etwa 90 Kilometer nordwestlich der Oblasthauptstadt Luzk.

Geschichte 
Die Siedlung wurde 1097 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, gehörte zunächst zur Polnischen Adelsrepublik (in der Woiwodschaft Ruthenien/Chełmer Land, Magdeburger Stadtrecht 1759) und kam nach der 3. Polnischen Teilung 1795 zum Russischen Kaiserreich, wo sie im Gouvernement Wolhynien lag. Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns gehörte die Stadt zunächst zur Westukrainischen Volksrepublik. 1918/1921 fiel sie in Folge des Polnisch-Ukrainischen Kriegs an Polen und kam zur Woiwodschaft Wolhynien im Powiat Kowel. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts besetzte die Sowjetunion das Gebiet. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 war die Stadt bis 1944 unter deutscher Herrschaft und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder von der Sowjetunion annektiert. Seit 1991 gehört die Ortschaft zur unabhängigen Ukraine. Seit 1940 hat Turijsk den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Seit 1908 hat Turijsk einen Bahnhof an der Bahnstrecke Jarosław–Kowel. Im Zweiten Weltkrieg wurde das nahe dem Flussufer im 15. Jahrhundert erbaute Schloss Turzysk zerstört.

Verwaltungsgliederung 
Am 2. März 2017 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Turijsk (). Zu dieser zählen auch noch die 9 Dörfer Dolsk, Kultschyn, Myrowytschi, Ossereby, Ochotnyky, Perewaly, Rastiw, Stawok und Torhowyschtsche, bis dahin bildete die Siedlung die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Turijsk im Zentrum des Rajons Turijsk.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 42 Dörfer zum Gemeindegebiet hinzu.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Kowel.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Turijsk Teil der Gemeinde:

Persönlichkeiten 
 Henryk Kowalski (1933–2021), polnischer Radrennfahrer

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Ersterwähnung 1097
Stadtrechtsverleihung 1759
Rajon Kowel